Авария на АЭС Сен-Лоран-дез-О () 1969 года — тяжёлый радиационный инцидент 4-го уровня по шкале INES, произошедший 17 октября 1969 года на атомной станции Сен-Лоран-дез-О (Франция).

Обстоятельства 

Ночью 17 октября 1969 года при выполнении перегрузки топлива в результате отказа оборудования и ошибки оператора произошло частичное расплавление активной зоны ядерного реактора. Расплавились 50 кг диоксида урана, помещённые в газоохлаждаемый уран-графитовый реактор типа UNGG первого блока.

Загрязнение не вышло за пределы АЭС, и население не было проинформировано в соответствии с политикой Électricité de France, так как инцидент не приводил к прямому ущербу людям, имуществу и окружающей среде.

Ликвидация последствий 

Операция по очистке началась через 10 дней после аварии. Большая часть работ была проведена дистанционно управляемыми механизмами, а также вручную сотрудниками. Были извлечены 47 кг урана.

Энергоблок был перезапущен 16 октября 1970 года, спустя год после аварии на первом реакторе АЭС Сен-Лоран.

Примечания

См. также 
 Список радиационных аварий
 Авария на АЭС Сен-Лоран-дез-О (1980).

Радиационные аварии во Франции
События 17 октября
Октябрь 1969 года
1969 год во Франции
EDF